Shingo Kunieda era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–4, 6–0 Stefan Olsson.

Teste di serie
 Shingo Kunieda (campione) 
 Stéphane Houdet (semifinali)

Tabellone

Finali

Note 

Open di Francia 2010